Circa peut faire référence à :
 Circa, mot latin utilisé pour qualifier des dates qui sont incertaines ;
 Circa, un festival annuel de cirque dans le Gers, en Midi-Pyrénées en France ;
 CIRCa, un pôle national des arts du cirque situé à Auch dans le Gers ;
 CIRCA, sigle d'une organisation britannique altermondialiste.

Voir aussi